Felix Leiter
 Della Leiter
 Al Leiter
 Saul Leiter